Nyokon peut désigner :
 le nyokon, une langue du Cameroun
 les Nyokon, une population du Cameroun
 Nyokon I, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Makénéné.
 Nyokon II, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Makénéné.
 Nyokon III, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Makénéné.
 Nyokon IV, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Makénéné.